Twice Upon a Time puede referirse a:

 Twice Upon a Time (1953), la única película que el director de cine Emeric Pressburger dirigió en solitario;
 Twice Upon a Time (1983), una película de animación dirigida por John Korty y Charles Swenson, y también la primera película de animación producida por George Lucas;
 Twice Upon a Time (1988), una película dirigida por Nathaniel Gutman, con Louise Lombard y Tim Roth;
 Twice Upon a Time: The Singles (1992), el segundo álbum recopilatorio de sencillos de la banda británica de rock alternativo Siouxsie and the Banshees;
 Twice Upon a Time (2017), un episodio de la serie de televisión Doctor Who.